"Livenza" pode ser:
 Motta di Livenza, comuna vêneta da província de Treviso
 Meduna di Livenza, comuna vêneta da província de Treviso
 Santo Stino di Livenza, comuna vêneta da província de Veneza

Desambiguações de topônimos